И́горь Алекса́ндрович Марзалю́к (; род. 11 сентября 1968, г.п. Краснополье, Могилёвская область, Белорусская ССР. СССР) — белорусский историк, археолог, краевед, педагог. Доктор исторических наук (2003), профессор (2011).

Биография 
Родился в городе Краснополье Краснопольского района Могилёвской области, Беларусь. Окончил исторический факультет Могилёвского педагогического института (1992). Отслужил в армии, по собственным словам — в спецназе, позднее уточнил, что был старшим механиком-водителем танкового взвода разведроты. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию (Институт истории НАН Республики Беларусь; «Магілеў у XII—XVIII стст.(па матэрыялах археалагічнага даследавання і пісьмовых крыніц»). В 2003 году — докторскую диссертацию (Институт истории НАН Республики Беларусь; «Этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы насельніцтва беларускіх зямель у X—XVII стст.»).

С 1996 года — преподаватель, с 2003 года — профессор, заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Могилёвского государственного университета. Руководитель археологического центра и археологической лаборатории имени В. Ф. Копытина при кафедре археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени А. А. Кулешова.

Научная деятельность 
Занимался исследованием материальной и духовной культуры средневековых городов Белоруссии, а также изучением комплекса этноконфессиональных и социокультурных стереотипов в белорусском обществе. Проводит археологическое изучение памятников Могилёвской области и сопредельных территорий Гомельской, Минской и Витебской областей Белоруссии.

Критика 
Деятельность Игоря Марзалюка, как историка, нередко подвергается критике. Ему вменяют увлечение псевдонаучными теориями.

В отношении числа жертв, расстрелянных в Куропатах, Марзалюк ссылался на заниженные данные.

В апреле 2019 года в Бобруйске был найден уникальный шлем конца IX — начала XI века. По мнению Марзалюка, шлем принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды. Однако его версию опроверг украинский историк Артём Папакин, объяснив, что нет никаких оснований, чтобы приписывать шлем Изяславу, обвинив Марзалюка в мифотворчестве.

В 2022 году отмечалась тенденциозность высказываний Марзалюка о Наталье Арсеньевой и реакции белорусских христианских демократов на поход Красной армии в Западную Белоруссию осенью 1939 года. По мнению минского политолога Вольфа Рубинчика, с 2010-х годов Марзалюк — больше пропагандист, чем исследователь.

Политическая и общественная деятельность 
Член Совета Республики V созыва (2012—2016, постоянная комиссия по международным делам и национальной безопасности). С 2016 года — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва, председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке.

В 2019 году после обращения Александра Лукашенко с Посланием народу и парламенту 19 апреля, Игорь Марзалюк стал героем мема, благодаря своей эмоциональной реакции со слезами на глазах на речь президента.

В мае 2019 года принял участие в торжественном открытии металлических перил на территории городского парка в Могилёве, установленных вместо добротных деревянных, сделанных местными жителями за свой счёт. Фотографии, на которых Марзалюк разрезает красную ленточку на торжественном открытии, быстро набрали популярность, став поводом для многочисленных шуток, а само мероприятие сравнили в сети с «российской привычкой открывать мусорные баки и водоколонки».
25 апреля Игорь Марзалюк стал одним из ведущих ток-шоу «В обстановке мира» на телеканале «СТВ». Впрочем, шоу скоро было закрыто из-за непопулярности.

Агитируя за Александра Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года, Марзалюк заявил, что для республики существует два выбора — «наше государство и наш национальный лидер или Северо-Западный край» () и обвинил задержанных сотрудников российских частных военных компаний в попытке дестабилизации обстановки. 11 августа 2020 года, после начала массовых протестов, Марзалюк заявил, что протесты финансируются российскими олигархами: якобы они потратили 1,2 млрд. долларов на эти нужды. По его словам, протестующие намеревались разрушить белорусскую государственность и восстановить Северо-Западный край.

Взгляды 
Предлагал ввести штрафы для тех, кто не ходит на выборы.

Неоднократно высказывался в поддержку Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». После начала протестов в стране ещё раз подтвердил своё мнение: «Было бездарное, тупое исполнение — в этом и проблема. Но суть декрета правильная. Это моя позиция».

В апреле 2019 года поддержал снос крестов бульдозерами в Куропатах (снос которых проводился 4 апреля во время Крестопоклонной недели в Великий пост), назвав это «наведением порядка перед Пасхой» и заявив о том, что кресты были установлены «ультрарадикальными националистами».

В ноябре 2020 года заявил, что лозунг «Жыве Беларусь!» является калькой нацистского приветствия «Зиг Хайль!», хотя он возник и распространился задолго до начала Второй мировой войны.

Выборы

Библиография 
Опубликовано около 100 научных и учебно-методических работ.

 Магілеўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзалюк, І. А. Пушкін. — Магілеў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1997. — 192 с.
 Марзалюк, I. A. Магілеў у XII—XVIII стст.: Людзі і рэчы / I. A. Марзалюк. — Мінск : Веды, 1998. — 260 с.
 Марзалюк, I. A. Гісторыя рэлігіі Беларусі (X—XVIII ст.) / I. A Марзалюк. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. — 55 с.
 Невядомая спадчына Еўдакіма Раманава : Матэрыялы да археалагічнай карты Магілеўскай губерні : Археаграфічны зборнік / склад. I. A Марзалюк. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. — 57 с.
 Марзалюк, I. A. Людзі даўняй Беларусі : Этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X—XVII стст.) / І. А. Марзалюк. — Магілеў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — 322 с.
 Марзалюк, I. A. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI—XVIII стст.: (Этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічныя і канфесійныя стэрэатыпы беларускіх гараджан) / І. А. Марзалюк. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2007. — 163 с.
 Марзалюк, І. А. Міфы «Адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі / І. А. Марзалюк. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 144 с.
 Марзалюк, І. А. Гарадзішча Змяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Магілёве. Археалагічнае даследаванне / І. А. Марзалюк, Я. Р. Рыер. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — 66 с.

Сотрудничал с «Православной энциклопедией» (Московская Патриархия). Является составителем сборника «3 гісторыка-археалагічнай спадчыны : выбраныя творы Е. Р. Раманава» (Магілёў, 2006) и соавтором книги «Наша страва : сапраўдная беларуская кухня» (Мінск, 2009).

Награды 
 Орден Почёта (Белоруссия)
 Медаль «За трудовые заслуги»
 Благодарность Президента Республики Беларусь (31 марта 2022 года) — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в общественно-политической жизни страны.
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (26 октября 2015 года) — за заслуги в развитии законодательства, в укреплении межгосударственных и межпарламентских связей, большой вклад в формирование и реализацию социальной и экономической политики Республики Беларусь
 Награждён грамотой Министерства образования Республики Беларусь.

Примечания

Литература 
 Марзалюк Ігар Аляксандравіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. — Т. 5.: М — Пуд / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : БелЭн імя Петруся Броўкі, 1999. — С. 73—74.

Ссылки 
 Профессор Марзалюк : «Беларусь — это клад. Нельзя его разграбить»

Историки Белоруссии
Археологи Белоруссии
Педагоги Белоруссии
Члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси
Педагоги Могилёва
Родившиеся в Краснополье (Могилёвская область)
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Выпускники Могилёвского государственного университета
Преподаватели Могилёвского государственного университета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании